Ел Десафио има више значења:

 Ел Десафио (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Десафио (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Десафио (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику